Die Tashkent Open 2011 waren die 13. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2011 und fand vom 12. bis zum 17. September 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Xenia Perwak und Eva Birnerová, das Perwak in zwei Sätzen gewann. Im Doppel besiegten Eleni Daniilidou und Witalija Djatschenko im Endspiel die Paarung Ljudmyla Kitschenok/Nadija Kitschenok ebenfalls in zwei Sätzen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Taschkent